Yuichi Mizutani (Muroran, 26 de maio de 1980) é um futebolista profissional japonês, goleiro, milita no Kyoto Sanga.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei